Hochtor kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Hochtor (berg i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, lat 47,56, long 14,63), 
 Hochtor (berg i Österrike, Salzburg), Politischer Bezirk Zell am See, 

Robotskapade Österrikeförgreningar